Алари () — английская фамилия. Известные носители:

 Алари, Белла (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Алари, Пьеррет (1921—2011) — канадская оперная певица.